Nevek, fiktív és valós személyek, mitológia
 Aura nimfa, Iakkhosz anyja a görög mitológiában
 Aurai Ekkehard a 11-12. században élt Benedek-rendi szerzetes és krónikás
 Aura keresztnév
 Aura, tíz év körüli eszkimólány, a Pufóka kalandjai című francia rajzfilmsorozat egyik szereplője
 Aura Concept a Saturn autógyár egyik autója 2005-ből

Biológia
 Cathartes aura, pulykakeselyű, a faj nevében az aura a madár mexikói nevének, az aurourának latinizált változata

Művészet
 Aura, az [Asia együttes albuma
 Aura, Bernáth Zsolt filmje

Orvostudomány és alternatív gyógyászat
 Aura a testet körülvevő energiaburok
 Aura, a migrénes fejfájást előre jelző tünetegyüttes
 Aura tünetegyüttes, a migrénes fejfájást és az epilepsziát megelőző tünetegyüttes közötti hasonlóságok, eltérések és összefüggések
 Aura, az epilepsziás rohamot előre jelző tünetegyüttes
 Auraszóma, homeopátiás kezelési módszer, ami a színek által keltett rezgéseken alapul

Csillagászat, űrhajózás
 Aura 1975-ben indított francia műhold a Diamant hordozórakéta tesztelési időszakában
 Aura 2004-ben indított amerikai műhold az A-Train nemzetközi űrkutatási program keretében
 1488 Aura, egy kisbolygó

Földrajzi helyek, épületek
 Aura an der Saale németországi helység
 Aura kolostor egy volt Benedek-rendi kolostor Aura an der Saale-ban
 Aura im Sinngrund németországi helység
 Aura, helység Finnországban
 Aura folyó Finnországban

Jegyzetek